Новое государство может означать:

 Новое государство (Португалия)
 Новое государство (Бразилия)